Цветы зла:
 «Цветы зла» () — сборник стихотворений французского поэта-символиста Шарля Бодлера.

Кино и телевидение 
 «Цветы зла» — российский художественный фильм Анны Легчиловой, 2013 год.
 «Цветы зла» () — манга Сюдзо Осими и аниме режиссёра Хироси Нагахамы.

Музыка 
 Les Fleurs du Mal — студийный альбом шведской симфоник-метал-группы Therion, выпущенный в 2012 году.
  — альбом немецкого дарквейв-проекта Sopor Aeternus & The Ensemble of Shadows, вышедший в 2007 году.
  — альбом французского исполнителя Лео Ферре, вышедший в 1957 году.